Il termine Moara, anche con diverse grafie, è contenuto nella denominazione di diverse località:

Moldavia
Moara de Piatră, comune del distretto di Drochia

Romania
Moara, comune del distretto di Suceava
Moara Vlăsiei, comune del distretto di Ilfov
Slobozia Moară. comune del distretto di Dâmbovița

Moara de Foc è inoltre un quartiere di Iași